El Torneig d'Hamburg 2021, oficialment conegut com a Hamburg European Open 2021, és una competició tennística jugada sobre terra batuda que està inclosa dins de les sèries 500 de l'ATP i en les sèries 250 de la WTA. La dinovena edició del torneig es va celebrar entre el 6 i l'11 de juliol de 2021 en categoria femenina, i una setmana després la 114a edició en categoria masculina, a l'Am Rothenbaum d'Hamburg, Alemanya. En aquesta edició es van tornar a disputar les proves del circuit femení des de l'any 2002.

El tennista espanyol Pablo Carreño Busta va guanyar el segon títol de la temporada mentre la romanesa Elena-Gabriela Ruse va guanyar el primer títol individual de la seva carrera i ho va aconseguir venint de la fase prèvia i ocupant el lloc 198 del rànquing individual.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 
 
 

2021
ATP Tour 2021
WTA Tour 2021